

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Przedmoście – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów 
 Przedmoście – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Przedmoście – kolonia wsi Kożanówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz

Historyczne 
 Przedmość (dawniej Przedmoście) – wieś w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Praszka.

Inne 
 przedmoście – pozycja obronna przed mostem, przyczółek

Zobacz też 
 Przedmoście Kalisz
 Przedmoście rumuńskie
 Przedmoście Warszawskie